Sigilo ima više značenja:
 Sigilo (Frozinone)
 Sigilo (Peruđa)
 Sigilo (Rijeti)